Craig Olejnik (né en 1979), acteur canadien
 Ladislav Olejník (né en 1932), joueur de hockey sur glace tchèque et entraîneur en Allemagne
 Mickael Olejnik (né en 1980), coureur cycliste polonais
 Raymond Olejnik (né en 1948), footballeur français
 Robert Olejnik (né en 1986), footballeur autrichien
 Tomasz Olejnik (né en 1985), coureur cycliste polonais
 Władysław Olejnik (né en 1967), lutteur polonais